Metatext (z řeckého metá: uprostřed, mezi; [vzadu] za; po; a latinského textus: tkanina; spojitost) čili „text o textu“.

Definice 
Metatext označuje jakýkoliv druh textu, který je odvozen od textu jiného (ten se někdy označuje též jako prototext). Hovoříme zde o tzv. metatextovosti.

Podle povahy prvotních textů můžeme rozlišovat metatexty:
 vztahující se k „vlastnímu textu“ či jeho části (např. všemožné rejstříky v odborných knihách, obsahy apod.)
 vztahující se k jinému textu či textům případně jejich částem (např. citace či recenze; specifickou formu pak tvoří hypertexty)(tímto druhem metatextuality se vyznačují také specifické formy intertextuality jako plagiát, parodie, travestie či pastiš)
 vztahující se k textu v obecné rovině (mj. například tento článek, jinak např. různá pojednání o slohu či textu nebo například různé gramatiky)

Podle funkce, kterou plní můžeme rozlišovat metatexty:
 informativní (např. citace či různé rejstříky a seznamy)
 hodnotící (např. recenze, ale také pamflet či apologie)
 překladovou (jak z jednoho sémiotického systému do druhého (například filmová adaptace knihy), tak z jednoho jazyka do druhého)

Zvláštní druhy metatextu 
Specifickou formou metatextů jsou metafikce, metalyrika a metadrama.

Odkazy

Související články 
 Hypertext
 Intertextualita

Sekundární literatura 
 WOLF, werner, „Metatext a metatextualita“. In Nünning, Ansgar (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno : Host, 2006 
 TRÁVNÍČEK, Jiří, „Prototext a metatext“. In Nünning, Ansgar (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno : Host, 2006 
 VAŠÁK, Pavel, „Metatext“. In Vlašín, Štěpán a kol. Slovník literární teorie. Praha : Československý spisovatel, 1977 

Lingvistika
Literární pojmy